Corday ist der Familienname folgender Personen:

Barbara Corday (* 1944), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmproduzentin
Charlotte Corday d'Armont (1768–1793), französische Adelige und Mörderin von Jean-Paul Marat
Jacques-François de Corday d’Armont (1737–1798), französischer Adliger
Mara Corday (* 1930), US-amerikanisches Model und Schauspielerin

Siehe auch:
 Charlotte Corday (Oper)
 Corday-Morgan-Preis
 Korday